Le carré est un format français de papier défini par l'AFNOR.

Définition 
Le carré dispose des dimensions suivantes : . Il fait partie de la vingtaine de formats de tradition française dont l'AFNOR a normalisé les dimensions, à côté des formats internationaux définis par la norme . Ces formats traditionnels tirent leur nom des filigranes qui les caractérisaient autrefois.

Autres 
Le terme désigne aussi, sur Internet, une insertion publicitaire en ligne de 250 par .

Notes et références 

Carre